Alice nel paese delle pornomeraviglie (Alice in Wonderland: an X-Rated Musical Comedy) – film del 1976 di Bud Townsend
 Alice nel paese delle pornomeraviglie – film del 1993 di Luca Damiano